Гран-прі Австрії 2017 (офіційно Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 9 липня  на гоночній трасі Ред Бул Ринг в Шпільбергу, Штирія, Австрія. Це дев'ятий етап чемпіонату світу, тридцять перше Гран-прі Австрії в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 — Льюїс Гамільтон отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач.
 — Паскаль Верляйн стартуватиме з Піт-лейну, через роботи з машиною під час закритого парку.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Офіційний сайт
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Австрії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Події 9 липня
Липень 2017
2017 в австрійському спорті